Sickinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Sickinger (1837–1920), deutscher Architekt
 Annette Beck-Sickinger (* 1960), deutsche Biochemikerin
 Anselm Sickinger (1807–1873), deutscher Bildhauer 
 Bob Sickinger († 2013), US-amerikanischer Theaterregisseur
 Carlo Sickinger (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Franz Sickinger, Bildhauer der Spätgotik aus Burghausen
 Gregorius Sickinger (um 1558–1631), Schweizer Künstler
 Hubert Sickinger (* 1965), österreichischer Politikwissenschaftler
 Joseph Anton Sickinger (1858–1930), deutscher Pädagoge

Siehe auch: 
 
 Sicking
 Sickingen